Arjan Erkel
 Bram van Erkel
 Ferenc Erkel
 Gerda van Erkel